Niemcy:
 Feldstein – góra
 Feldstein – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Hildburghausen

Osoby:
 Martin Feldstein – amerykański ekonomista